Жуканов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жуканов, Алексей Герасимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6750; 3 декабря 1842.
 Жуканов, Иван Герасимович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5771; 1 декабря 1838.
 Жуканов, Николай Антонович (1922-1990) — Герой Советского Союза.